Heiligenberg-Tunnel ist der Name zweier Eisenbahntunnels in Deutschland:

 Heiligenberg-Tunnel (Pfalz)
 Heiligenberg-Tunnel (Thüringen)